Oscar Bohórquez ist der Name folgender Personen:

* Oscar Bohórquez (Vater) (* 1949 in Lima), deutsch-peruanischer Fagottist
 Oscar Bohórquez (Sohn) (* 1979 in Karlsruhe), deutscher Violinist